Нападение на Гудермес боевиков в 2001 году произошло 17—18 сентября во время второй кампании по наведению правопорядка в республике. Операция завершилась отступлением повстанцев из города.

Ход событий 
17 сентября в 6 утра по местному времени отряды вооружённых формирований ЧРИ численностью от 70 до 400 человек атаковали город Гудермес. Боевики были хорошо вооружены и организованы. Повстанцы отлично ориентировались на местности и были осведомлены о расположении подразделений вооружённых сил РФ.

Первоначально Министерство обороны РФ опровергло сообщения об антитеррористической операции в городе.

Подразделениям Вооружённых сил РФ пришлось применить артиллерию и авиацию.

В 16:40, по данным военной разведки, вооружённые повстанцы контролировали бо́льшую часть города.

18 сентября подразделения вооружённых сил были вынуждены отказаться от операции по освобождению города, так как это могло бы повлечь большое количество пострадавших среди граждан. Затем город был блокирован, после чего была проведена тщательная «зачистка».

Потери сторон 
Данные о потерях в боях 17 сентября противоречивы:
 По официальным данных, убито 15 нападающих. Армия потеряла 7 убитыми и 12 ранеными.
 По данным Майрбека Вачагаева, спецпредставителя Аслана Масхадова, 3 повстанца убито, 12 ранено. Со стороны вооружёных сил России несколько десятков убитых и раненых.
 По данным Сергея Ястржембского, помощника президента России, 10 военнослужащих России убиты, ещё 8 получили ранения.

Мнения и оценки 
18 сентября 2001 года глава республики Ахмад Кадыров возложил ответственность за бои в Гудермесе на федеральные силы:

Я возлагаю всю вину на силовые структуры, как федеральные, так и действующие на территории республики. За происшедшее должны ответить соответствующие органы, призванные обеспечить безопасность жителей Чечни.

По утверждению Кадырова, в его распоряжении есть информация, что напавшие на Гудермес боевики:

…входили в город на автобусах, а утром во вторник свободно ушли из города.

Также критично о силовых структурах высказался член комитета Госудумы по безопасности Анатолий Куликов:

Инициатива, к сожалению, перехвачена и находится в руках бандитов и террористов.

Расследование 
24 сентября 2001 года были задержаны пятеро участников незаконных вооружённых формирований, подозреваемых в вооруженном нападении на город.

14 февраля 2002 года в отношении них было возбуждено уголовное дело по статьям 208 (участие в незаконных вооружённых формированиях) и 222 (незаконное ношение оружия) УК РФ.

См. также 
 Уничтожение вертолёта с военной комиссией Генштаба России — операция боевиков, проведённая 17 сентября 2001 года в Грозном.

Примечания 

События 17 сентября
Сражения Второй чеченской войны
Сентябрь 2001 года
События 18 сентября
Гудермес
2001 год в Чечне